Judit kan syfta på:

 Judit – ett kvinnonamn samt personer med namnet

Konstverk 
Berättelsen om Judit, den bibliska kvinna som räddar sin stad Betylua genom att förföra och sedan döda Nebukadnessar II:s härförare Holofernes har inspirerat till många konstverk, se även Judits bok#Bilder och Judit och Holofernes samt:

Judit (Giorgione) – målning av Giorgione från 1504
Judit halshugger Holofernes – målning av Caravaggio från 1598–1599
Judit dödar Holofernes – målning av Artemisia Gentileschi från 1612–1613
Judit I och Judit II – två målningar av Gustav Klimt från 1901 respektive  1909